De Poolse naam van een rivier in Midden-Europa: zie Memel (rivier).
 Een verdwenen Pools merk motorfiets: Niemen (motorfiets).

Personen:
 Lucius W. Nieman, een bekende Amerikaanse journalist.
 Bob Nieman, een honkbalspeler.
 Butch Nieman,een honkbalspeler.
 Randall Nieman, een Amerikaanse muzikant.
 Andries Nieman, een Zuid-Afrikaanse bokser.
 Robert Nieman, een Amerikaanse atleet.
 Damian Nieman, een Amerikaanse filmregisseur.
 Czesław Niemen,  een Poolse muzikant.